Freule Julie (toneelstuk), toneelstuk uit 1888 van August Strindberg;
Freule Julie (film), film uit 1951 onder regie Alf Sjöberg;
Freule Julie (televisiefilm), televisiefilm uit 1980.